De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (G.O.N.) is een Nederlandse koepel van reguliere vrijmetselaarsloges die werkt in de drie symbolische basisgraden leerling, gezel en meester.

Geschiedenis
De Orde van Vrijmetselaren (onder het Grootoosten der Nederlanden) werd opgericht op 26 december 1756 als obediëntie van vrijmetselaarsloges voor mannen in de Nederlanden. Haar jurisdictie is gegroeid en gekrompen naar analogie van de Nederlandse geschiedenis, en de ontwikkeling van de Nederlandse staat. Dit weerspiegelde zich in de diverse provinciale grootloges die ze telde. Met het uitbreken van de dekolonisatie in de jaren zestig is dit sterk verminderd.

Ze overkoepelt vandaag nog slechts enkele loges in voormalige koloniale gebieden, zoals Suriname, en was in de Lage Landen tijdens en kortelings na het bestaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de grootloge van de vrijmetselaarsloges in Noord en Zuid.

De Zuidelijke Nederlanden waren toen ondergebracht in een Provinciale Grootloge. Net zoals de Noordelijke Nederlanden een Provinciale Grootloge vormden. Nadien telde het G.O.N. nog andere Provinciale Grootloges, in Zuidelijk Afrika sedert 1863, in Nederlands-Indië sedert 1899 en in Transvaal sedert 1906. Ook in Ceylon en India waren er ooit loges actief en later werd ook een Provinciale Grootloge voor Suriname en de Nederlandse Antillen opgericht.

In 1777 sloot het Grootoosten van Nederland alliantie met het Grootoosten van Frankrijk, waarbij men wederzijds beloofde geen loges in elkaars ressort op te richten. De alliantie werd geschonden toen men in 1812 in Groningen de loge L' Union Maçonnique stichtte onder Franse constitutie. Deze loge ging in 1843 op in loge L'Union Provinciale. Daarvoor werd in Amsterdam in 1810 onder Frans maçonniek gezag de loge Saint Napoleon opgericht. Deze dooft in 1814 de lichten; de loge Willem Fredrik deel uitmakend van het Grootoosten der Nederlanden wordt haar rechtsopvolger. Met het einde van de Franse tijd in Nederland en de komst van Willem I der Nederlanden kwam er een einde aan de Franse Vrijmetselaarsloges. Bij Willem I werd bedongen dat de Franse loges een jaar lang de tijd kregen om zich onder het Grootoosten van Nederland te scharen.

Van 1880 tot 1906 werd de erkenning van het G.O.N. door de United Grand Lodge of England ingetrokken, in het kielzog van de boerenoorlog in Zuid-Afrika.

In 1898 organiseerde grootmeester Vas Visser een internationaal maçonniek congres te Den Haag over de wereldvrede.

Van oorsprong waren vrijmetselaarsloges een exclusief mannelijke aangelegenheid. De internationale emancipatie- en democratiseringsgolf zorgde ervoor dat in Nederland de vraag gesteld werd naar aanwezigheid van vrouwen. De oude regels lieten dit niet toe. Als gevolg hiervan splitsten zich in 1919 drie loges af en vormden een irreguliere gemengde obediëntie van vrijmetselaarsloges, het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren.

In 1921 werd als reactie hierop de Vereniging van Vrouwen van Vrijmetselaren opgericht door het Grootoosten der Nederlanden als para-maçonnieke organisatie, om de vrouwen van vrijmetselaars de mogelijkheid te geven zich te ontplooien.

In hetzelfde jaar werd door het Grootoosten der Nederlanden, de Grand Lodge of New York en de Grande Loge de la Suisse gezamenlijk de Association Maçonnique Internationale (A.M.I.) opgericht in het Zwitserse Genève. Deze organisatie was een doodgeboren kind, omwille van de te grote activiteit van het irreguliere Grand Orient de France.

Een verdere poging om te komen tot internationale samenwerking werd in 1927 de Internationale Liga van Vrijmetselaren. Ook deze organisatie was geen lang leven beschoren.

Tijdens de nationaalsocialistische bezetting van Nederland werd elke vorm van vrijmetselarij verboden in september 1940. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog kon de vrijmetselaarsarbeid herbeginnen.

Na de Tweede Wereldoorlog vormden de Provinciale Grootloges van het G.O.N. onafhankelijke obediënties. Slechts een kleine minderheid van loges behield, meestal nog tijdelijk, de band met het G.O.N. na de onafhankelijkheid van deze gebieden.

Zo werd in 1833 het Grootoosten van België opgericht, en in 1961 de Grootloge van Zuid-Afrika. Hiermee verloor het Grootoosten der Nederlanden in een klap 90 loges en 4.000 leden.

In 1954 stond de G.O.N. mede aan de basis van de Conventie van Luxemburg. In 1957 kreeg ze te maken met de afsplitsing van enkele loges die de Grootloge der Nederlanden vormden.

In 2006 werd het 250-jarig bestaan van het Grootoosten der Nederlanden groot gevierd. Het jubileum kenmerkte zich door een grote openheid.

Organisatie
De obediëntie staat enkel open voor mannen en overkoepelt 146 loges in 80 locaties verspreid over Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Thailand. De orde behoort tot de reguliere vrijmetselarij en is erkend door de Angelsaksische obediënties. Het hoofdbestuur van de obediëntie is sedert 1993 gevestigd aan de Javastraat 2b te Den Haag en beschikt over een maçonniek museum, het Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik'.

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden kent een aantal stichtingen, waaronder de Louisa Stichting. De Orde heeft verder een buitengewone leerstoel "Vrijmetselarij" ingesteld aan de Universiteit Leiden. Deze was bezet door prof. dr. Malcolm Davies. Hij kreeg de leeropdracht Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel verschijnsel mee.

Aangesloten loges

Actieve loges
Het G.O.N. kent momenteel de volgende actieve loges:

NB. Onder logenummer 113 is ook de Gastvrijheid Lodge opgericht, die nu onder de United Grand Lodge of England werkzaam is.

Slapende loges
Het G.O.N. kent volgende slapende loges, of loges die ondertussen lid zijn van een andere obediëntie:
 loge nummer 18 : De Goede Hoop, Kaapstad (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 31 : La Constante et Fidèle, Semarang, Indonesië (op 31-11-1960 aangesloten bij de Grootloge van Indonesië)
 loge nummer 34 : ... ("Salomon", ..., Bengalen ?) ("Coelum non Mutat Gesus", Berbice, Guyana ?)
 loge nummer 43 : De Vereeniging, Graaf Reinet, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 46 : Mata Hari, Padang, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt op 17-03-1943 als gevolg van de Japanse bezetting)
 loge nummer 47 : l'Astre de l'Orient, Stellenbosch, Zuid-Afrika (opgeheven in 1931)
 loge nummer 48 : Unie, Bloemfontein, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 49 : Flaming Star of South Africa, Potchefstroom, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 50 : Sint Jan, Malmesbury, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 51 : Oranje, Paarl, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 52 : De Morgenster, Kroonstad, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 53 : Mataram, Djokjakarta, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 54 : La Belle Alliance, Swellendam, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, inmiddels in ruste)
 loge nummer 55 : l'Union Frédéric Royal, Soerakarta, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 57 : Peace and Harmonmy, Dutoits Pan/Kimberley, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 59 : Orange, Rustenburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 61 : Prins Frederik, Kota Radja, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 62 : Frère, Riversdale, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 64 : Veritas, Probolinggo, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 65 : Arbeid Adelt, Makassar, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 66 : Star of Africa, Jagersfontein, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 67 :  Post Nubila Lux, Amsterdam (eind 1945 samengevoegd met La Paix)
 loge nummer 70 : Deli, Medan, Nederlands Oost-Indië (in 1960 gesloten toen de Indonesische overheid de Vrijmetselarij verbood)
 loge nummer 71 : Star, Johannesburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 73 : Excelsior, Buitenzorg, Zuid-Afrike (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 74 : Libertas, Krugersdorp, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 75 : De Broederband, Pretoria, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 76 : Zur Eintracht, Kaapstad, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 80 : Moed en Volharding, Assen (in 1981 hernummerd als loge nummer 61)
 loge nummer 82 : Tidar, Magelang, Nederlands Oost-Indië (in 1960 gesloten toen de Indonesische overheid de Vrijmetselarij verbood)
 loge nummer 83 : Fraternitas, Salatiga, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 84 : Sint Jan, Bandung, Nederlands Oost-Indië (in 1960 gesloten toen de Indonesische overheid de Vrijmetselarij verbood)
 loge nummer 85 : Zambesia, Bulawayo, Zimbabwe (in ruste sedert 1993)
 loge nummer 87 : Humanitas, Tegal, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 89 : Malang, Malang, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 90 : ... ("Standvastigheid", ..., Bengalen ?)
 loge nummer 91 : Caledonian, Caledon, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 92 : Blitar, Blitar, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 93 : Diamond, Koffiefontuin, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 94 : De Goede Verwachting, Kaapstad, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 95 : Camdeboo, Aberdeen, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 96 : Marina, Seapoint, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 97 : Sunday's River, Jansenville, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 98 : Nardouw, Pearston, Zuid-Afrika (in 1918 in ruste gegaan)
 loge nummer 100 : United South-Africa, Fauresmith, Zuid-Afrika (in 1955 in ruste gegaan)
 loge nummer 101 : De Wetsdorp, De Wetsdorp, Zuid-Afrika (in ruste gegaan, datum onbekend (tussen 1921 en 1960))
 loge nummer 103 : Jan Brand, Frankfort, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 104 : Senekal, Senekal, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 109 : De Dageraad, Kediri, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 110 : Het Zuiderkruis, Mr. Cornelis/Batavia, Nederlands Oost-Indië (in ruste gagaan in 1955)
 loge nummer 111 : De Broederketen, Batavia, Nederlands Oost-Indië (in ruste gegaan in 1948)
 loge nummer 112 : Star of the East, Benoni, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 115 : Humanitatis Vinculum, Curaçao (opgeheven in 1935)
 loge nummer 116 : Harmony, De Aar, , Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 117 : Neerlandia, Durban, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 119 : Parys, Parys, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 120 : Roux, Moorreesburg, Zuid-Afrika (sedert 1946 geen gegevens meer bekend)
 loge nummer 121 : Community, Koster, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 122 : Saint George's, Bedford, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 123 : Brandfort, Brandfort, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 124 : Fidelity, Port Elizabeth, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 125 : Central Free State, Theunissen, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 126 : l'Agulhas, Bredasdorp, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 129 : De Driehoek, Djember, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 130 : Spes Bona, Johannesburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, in 1991 in ruste gegaan)
 loge nummer 131 : The Settlers, Grahamstad, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, in 1991 in ruste gegaan)
 loge nummer 135 : Aurora, Marquard, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 138 : President Reitz, Reitz, Zuid-Afrika (sedert 1937 geen gegevens meer bekend)
 loge nummer 139 : Die Voortrekker, Germiston, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 140 : Westerford, Newlands, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 142 : Broedertrouw, Bandoeng, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 143 : Bellville, Bellville, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 144 : Jacob de Mist, Kaapstad, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 145 : Dagbreek, Bloemfontein, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 149 : Palembang, Palembang, Nederlands Oost-Indië (opgeheven omstreeks 1958)
 loge nummer 151 : De Hoeksteen, Soekaboemi, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 153 : Serajoedal, Poerwokerto, Nederlands Oost-Indië (werkzaamheden gestaakt tijdens de Japanse bezetting)
 loge nummer 154 : Muizenberg, Muizenberg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 155 : Matzikama, Van Rhijnsdorp, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 156 : Monument, Krugersdorp, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, in ruste gegaan in 1999)
 loge nummer 157 : Steynsburg / Milton, Stensburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 158 : Eugenia, Lichtenburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 159 : William Vogts, Brakpan, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, inmniddels in ruste)
 loge nummer 162 : Menorah, Germiston, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, inmiddels in ruste)
 loge nummer 163 : Royal Protea Lodge, East-London, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 164 : Star of the West, Orkney, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 165 : De Witte Roos, Batavia, Nederlands Oost-Indië (opgeheven op 14-01-1958)
 loge nummer 166 : Alexander, Kaapstad, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, in 1993 opgegaan in de loge "De Goede Verwachting")
 loge nummer 167 : Welkom, Odendaalsrus, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 170 : Die Blou Diamant, Kimberley, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, inmiddels in ruste)
 loge nummer 172 : Aurora, Pretoria, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 174 : Albert J. Haak, Roodepoort, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 175 : Piet Retief, Springs, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 176 : Marthinus W. Pretorius, Fochville, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, inmiddels in ruste)
 loge nummer 179 : Sonop, Boksburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, inmiddels in ruste)
 loge nummer 181 : Star of the North, Pietersburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 182 : Purwa Daksina, Batavia, Nederlands Oost-Indië, (in 1955 overgegaan naar de Indonesische Grootmacht, tot in 1962 de vrijmetselarij in Indonesië werd verboden)
 loge nummer 183 : Dharma, Bandoeng, Nederlands Oost-Indië, (in 1955 overgegaan naar de Indonesische Grootmacht, tot in 1962 de vrijmetselarij in Indonesië werd verboden)
 loge nummer 185 : Southern Cross / The Willows, Ventersdorp, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 187 : St. James, Kaapstad, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 188 : Johan van Riebeeck, Bellville, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 189 : Vereeniging, Vereeniging, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, inmiddels in ruste)
 loge nummer 191 : Transvalia, Randfontein, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 192 : Bhakti, Semarang, Nederlands Oost-Indië (in 1955 overgegaan naar de Indonesische Grootmacht, tot in 1962 de vrijmetselarij in Indonesië werd verboden)
 loge nummer 193 : Pamitran, Soerabaja, Nederlands Oost-Indië (in 1955 overgegaan naar de Indonesische Grootmacht, tot in 1962 de vrijmetselarij in Indonesië werd verboden)
 loge nummer 194 : President Burgers, Pretoria, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 195 : Oranje Nassau, Kaapstad, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 196 : Bartholomeus Diaz, Port Elizabeth, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 199 : De Broederketen, Den Haag (opgeheven op 20-06-1997)
 loge nummer 201 : Rotorua, Fauresmith, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, inmiddels in ruste)
 loge nummer 202 : Koup, Laingsburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 205 : Golden City, Johannesburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 207 : Benoni Golden Jubilee, Benoni, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 209 : Dromedaris, Pietermaritzburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 211 : Tygerberg, Bellville, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 212 : Koh-I-Noor, Pretoria, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 213 : Saambou, Welkom, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 216 : White Rose, Borrowville, Zuid-Afrika (deze loge werd nimmer geïnstalleerd)
 loge nummer 218 : Sterkstroom, Sterkstroom, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, inmniddels in ruste)
 loge nummer 219 : Kaapstad, Kaapstad, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 220 : Vaalrivier, Ermelo, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 221 : Western Golden Reef, Randfontein, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika, in ruste gegaan in 1999)
 loge nummer 225 : De Ster in het Oosten, Hollandia, Nieuw-Guinea (opgeheven in 1963)
 loge nummer 228 : Springbok, Johannesburg, Zuid-Afrika (in 1961 overgegaan naar de in dat jaar gestichte Grootloge van Zuid-Afrika)
 loge nummer 242 : Het Westelijk Venster, Den Haag (opgeheven op 15-06-1996)
 loge nummer 275 : Het Paslood, Woerden (opgeheven op 25-06-1992)
 loge nummer 286 : De Bron, Nijmegen (opgeheven iop 15-06-2002)

Het Grootoosten der Nederlanden publiceert de adressen en zittingsdagen van de maçonieke bijeenkomsten van de loges die bij haar zijn aangesloten. Elke loge is óók een zelfstandige vereniging volgens het verenigingsrecht (is dus geen afdeling van het Grootoosten). Elke loge is daarom ook ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Grootmeesters

Zie ook
 Vrijmetselarij in Nederland
 Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik'

Externe link
 Grootoosten van Nederland

Nederlandse vrijmetselaarsloge